Sagra – festa popolare di natura religiosa o tradizionale, connotata da fiera e mercato per valorizzare soprattutto dei prodotti locali
Sagra - sinonimo di sacra o santuario, quale ad esempio:
La Sagra – nome con il quale è conosciuta la Chiesa di Santa Maria in Castello, a Carpi in provincia di Modena
Sagra di San Michele – complesso religioso in Piemonte
Sagra – città della Spagna
Sagra – antico nome della fiumara calabrese Allaro
Sagra – affresco perduto di Masaccio
Sagra – genere di coleotteri

Pagine correlate

 La Sagra